

Letteratura
La vedova , commedia di Pierre Corneille (1631)

Cinema
La vedova (Vdova), film diretto da Fyodor Kommisarzhevsky (1918)
La vedova, film diretto da Goffredo Alessandrini (1939)
La vedova, episodio del film Umorismo nero, diretto da Giancarlo Zagni (1965)